Carl von Essen – ex schermidore svedese
 Hans Henric von Essen – generale, politico e cortigiano svedese
 Max von Essen – attore e tenore statunitense